Улица Квитки-Основьяненко — название улиц в различных населённых пунктах Украины.

Украина 
 Улица Квитки-Основьяненко — улица в Днепре.
 Улица Квитки-Основьяненко — улица в Ивано-Франковске.
 Улица Квитки-Основьяненко — улица в Киеве.
 Улица Григория Квитки-Основьяненко — улица во Львове.
 Улица Квитки-Основьяненко — улица в Ровно.
 Улица Квитки-Основьяненко — улица в Харькове.
 Улица Квитки-Основьяненко — улица в Черновцах.